Вадим Николаевич Сливченко (, родился 28 марта 1970 года в Харькове) — украинский хоккеист, нападающий.

Биография 
Воспитанник харьковского хоккея, выступал за харьковское «Динамо» и киевский «Сокол». Уехал за границу в 1992 году, до 1996 года играл за разные команды США в Хоккейной лиге Восточного побережья. Выступал на протяжении четырёх лет за команду «Хьюстон Аэрос», собирался перейти в «Милуоки Эдмиралс», но в последний момент сделка сорвалась. В «Хьюстоне» выступал с Егором Башкатовым в одной команде, а также встречал своего бывшего одноклубника по харьковскому «Динамо» Олега Шаргородского. Набрал 52 очка в 81 матчах «Хьюстона» в сезоне ИХЛ 1995/1996.

В 1996 году перешёл в «Айсшпорт Винер», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата Австрии 1998/1999. После расформирования клуба выступал в Швеции за «Ферьестад», а затем перешёл в немецкий чемпионат, где выступал за «Швеннингер Уайлд Уингз», «Франкфурт Лионс», «Крефельд Пингвин» и «Вёльфе Фрайбург». Карьеру завершил в 2008 году в клубе «Уилинг Нэйлерз».

Вадим также занимался инлайн-хоккеем: играл в первой профессиональной хоккейной лиге Roller Hockey International за клубы «Портленд Рэйдж» и «Сакраменто Ривер Рэтс».

За сборную Украины играл на чемпионатах мира 1999 и 2001 годов, а также на Олимпиаде-2002. После завершения игровой карьеры занялся бизнесом в США: основатель компании All Year Sports Galaxy, продающей портативные синтетические катки.

Примечания 

Хоккеисты Украины
Хоккейные нападающие
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Игроки ХК «Динамо» Харьков
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Винер» (1914—2000)
Игроки ХК «Ферьестад»
Игроки ХК «Хаммарбю»
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»
Игроки ХК «Франкфурт Лайонс»
Игроки ХК «Фрайбург»
Игроки ХК «Крефельд Пингвин»
Игроки ХК «Криммичау»
Игроки «Чатем Уилз»
Игроки «Гринсборо Монаркс»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки «Портленд Рэйдж»
Игроки «Сакраменто Ривер Рэтс»
Иммигрировавшие в США с Украины